LFU steht als Abkürzung für:
 Least frequently used, ein Algorithmus aus der Informatik
 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in Österreich
 Leichtflugtechnik Union GmbH, Hersteller des deutschen Experimentalflugzeugs LFU 205

LfU steht als Abkürzung für:
 Bayerisches Landesamt für Umwelt, eine Landesbehörde aus Bayern
 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, heute: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Landesamt für Umwelt (Brandenburg), eine Landesoberbehörde des Landes Brandenburg

Abkürzung